Зеленые (Зеленово, Зеленовы) — русский древний дворянский род, восходящий к концу XV века.

Род внесён во VI часть родословной книги Псковской губернии.

Другой род (или другая ветвь) Зеленых существовала в Херсонской губернии.

Происхождение и история рода 
Происхождение рода неизвестно. Иродион и Иван Ивановичи Зеленые, владели поместьями в Деревской пятине (1495). Ефимия Ивановна, помещица Суздальского уезда (1542). Родоначальник дворянского рода — Мирон-Богдан Зеленый жил в XVI веке. Его сын Денис Миронович (Богданович) по прозванию Неупокой пожалован вотчинами, селами и пустошами (1599), умер (1652). 

Салтан Семёнович, пятидесятник, помещик Полоцкого уезда (1570). Постник Зеленый стрелецкий голова и воевода в Туровле (1579). Фёдор Зеленый казачий голова, осадный голова в Туровле (1574-1579), воевода в Гомеле (1580). Сын боярский Василий Зеленые послан послом к шведам (1591).

Дьяк Семён Зеленый подписал грамоту об избрании на престол царя Михаила Федоровича. Генерал-адъютант Александр Алексеевич министр государственных имуществ.

Описание герба 
Щит разделен крестообразно на 4 части. В 1-ой правой части в голубом поле, влево обращенное серебряное полулуние. Во 2-ой левой части в золотом поле распущенное чёрное крыло. В 3-ей правой части в серебряном поле морские волны, на которых плавает дельфин. В 4-ой левой части в зеленом поле три золотых снопа. На щите дворянский шлем и корона, на которой три белых страусовых пера. Намёт справа — голубой. слева — зеленый, подложен золотом. Щитодержатели: два рыцаря с копьями

Известные представители 
 Зеленой Григорий Фёдорович — воевода в Твери (1617).
 Зеленой Семен — дьяк, воевода на Двине (1617—1621).
 Зеленой Моисей Осипович — воевода в Лаишеве (1627), Кайгородке (1630), московский дворянин (1627—1636).
 Зеленой Сила Алексеевич — воевода в Ядрине (1629—1630).
 Зеленой Алексей — воевода в Холме (1648—1649).
 Зеленой Сергей Силач — воевода в Ладоге (1648).
 Зелёные: Сергей Силин и Кирилл Дмитриевич — московские дворяне (1658).
 Зеленой Алексей Григорьевич — воевода в Белой (1663—1664).
 Зеленой А. И. — воевода в Болхове (1668).
 Зеленый Иван Алексеевич — московский дворянин (1671—1677).
 Зеленой Федор Алексеевич — воевода в Кунгуре (1675).
 Зелёный Иван Тихонович — московский дворянин (1676).
 Зеленой Никифор Сергеевич — воевода в Можайске (1684), московский дворянин (1692).
 Зелёный Пётр Устинович — московский дворянин (1695).

 Зеленой Алексей Николаевич (1784—1864) — капитан-лейтенант Российского императорского флота
 Зеленой, Александр Алексеевич (? — 1880) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии (пехоты).
 Зеленой, Павел Алексеевич (1833—1909) — русский военачальник и государственный деятель, полный генерал по Адмиралтейству.
 Зеленой, Александр Павлович (1872—1922) — российский контр-адмирал.
 Зеленая, Екатерина Павловна (1874-?), замужем за уездным предводителем дворянства князем М. П. Путятиным;
 Зеленая, Ольга Павловна (1877-?), замужем за шталмейстером, князем П. П. Путятиным. В 1919 семья через Одессу эмигрировала на Мальту, а затем в Париж.
 Путятина Наталья (1904—1984) — единственная дочь.
 Зеленой, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 3298; 26 ноября 1816.

 Зеленой, Илья (17?—?) — офицер Российского императорского флота, родитель династии деятелей флота
 Зеленой, Александр Ильич (1809—1892) — адмирал и член Адмиралтейств-совета.
 Зеленой, Илья Александрович (1841—1906) — капитан 1-го ранга, флаг-капитан великого князя Константина Николаевича, воспитатель великих князей Константина и Дмитрия Константиновичей.
 Зеленой, Александр Ильич (1870—1911)
 Зеленая, Анфиса Ильинична (1873)
 Зеленой, Константин Ильич (1875)
 Зеленой, Сергей Александрович (1842) — с 1902 председатель Севастопольского морского суда.
 Зеленой, Николай Александрович (1844) — вице-адмирал, был председателем Комитета добровольного флота.
 Зеленой, Павел Александрович (1847—1912) — капитан 1-го ранга, в 1898—1905 одесский городской голова, редактор-издатель «Одесского вестника».
 Зеленой, Константин Александрович (1850—1902) — статский советник, камер-юнкер, был правителем дел канцелярии правления Петербургской АН, заведующим академической типографией.
 Зеленой, Семён Ильич (1810—1892) — адмирал Российского императорского флота.
 Зеленой, Александр Семёнович (1839) — генерал-майор Российского империи.
 Зеленой, Константин Семёнович (1843) — офицер Российского императорского флота.
 Зеленой, Илья Семёнович (1851) — член Таганрогского окружного суда.
 Зеленой, Иван Ильич (1811—1877) — генерал-майор флота.
 Зеленой, Никандр Ильич (1829—1888) — генерал-майор по адмиралтейству, публицист, педагог, редактор журнала «Морской сборник».
 Зеленой, Нил Ильич (18?—?) — капитан 2-го ранга Российского императорского флота.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Род Зеленых. СПб. 1902 г. Изд. Печатня Р. Голике. 8 стр.

Дворянские роды, на гербах которых изображены дельфины